La Chapelle Saint-Anthelme est située, rue des clarines, à Saint-Baldoph. C'est une chapelle, de type moderne, dédiée à saint Anthelme de Chignin et au sein de laquelle est pratiqué le rite tridentin appelé aussi « forme extraordinaire du rite romain ». Elle appartient au Prieuré Saint-Pierre-Julien-Eymard, lui-même dépendant de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X (FSSPX).

Notes et références 

Édifice religieux du XXIe siècle en France
Saint-Baldoph, Chapelle Saint-Anthelme
Saint-Anthelme